Olschwitz ist ein Ortsname:

 Olschwitz, alternative Bezeichnung für die  Wüstung Ölschwitz im Stadtgebiet von Leipzig im Freistaat Sachsen
 Olschwitz, veraltete deutsche Bezeichnung für die nordböhmische Stadt Osečná im Liberecký krajin, Tschechien

Siehe auch:

 Olšovice
 Olschnitz